

Personnalités réelles

Patronyme 

 Christin Stark (née en 1989), chanteuse allemande ;
 Don Stark (né en 1954), acteur américain ;
 Ethel Stark (1910-2012), violoniste québécoise ;
 Gavin Stark (né en 1995), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Hans Stark (1921-1991), SS-Unterscharführer
 Harold Stark (1939-), co-auteur de la conjecture de Brumer-Stark
 Harold Rainsford Stark (1880-1972), amiral américain
 Ian Stark (né en 1954), cavalier écossais ;
 Immanuel Stark (né en 1994), coureur cycliste allemand ;
 James Stark, (1794-1859), peintre britannique ;
 Johannes Stark (1874-1957), physicien allemand proche du régime nazi ;
 Johnny Stark (1922-1989), producteur de musique et imprésario français ;
 Jonathan Stark (né en 1971), joueur de tennis américain ;
 Josef August Stark (1782-1838), peintre, graphiste et professeur d'art autrichien
 Jürgen Stark (né en 1948), économiste allemand ;
  (née en 1988), chanteuse allemande ;
 Mabel Stark (1889-1968), dompteuse de tigres américaine ;
 Marion Elizabeth Stark (1894–1982), mathématicienne américaine ;
 Oskar Viktorovitch Stark (1846-1928), amiral et explorateur russe ;
 Ray Stark (1915-2004), producteur américain ;
 Robert Stark (1847-1922), clarinettiste, compositeur et professeur de musique allemand ;
 Rodney Stark (1934-2022), sociologue des religions américain ;
 Siegfried Stark (né en 1955), athlète allemand ;
 Ulf Stark (1944-2017), auteur suédois ;
 Wolfgang Stark (né en 1969), arbitre allemand de football.

Prénom 

 Stark Sands (né en 1978), acteur américain

Pseudonyme 

 Richard Stark, principal pseudonyme de l'écrivain américain Donald E. Westlake (1933-2008).

Personnages et œuvres de fiction 
 la Maison Stark, famille imaginaire du Trône de fer de George R. R. Martin, dont :
 Arya Stark
 Brandon Stark
 Catelyn Stark
 Eddard Stark
 Lyanna Stark
 Rickon Stark
 Robb Stark
 Sansa Stark
 Benjen Stark.

 George Stark, est un personnage du livre La Part des ténèbres de Stephen King, sortit en 1989. C'est le pseudonyme d'un écrivain, Thad Beaumont.
 Janus Stark, personnage de bande dessinée britannique
 Nathan Stark, personnage de la série télévisée Eureka.
 Sebastian Stark, personnage principal de la série télévisée Shark
 Julie Stark, la fille de Sebastian
 Tony Stark, alias Iron Man, personnage du comics du même nom
 Tony Stark, personnage de la bande dessinée du même nom de Jean Van Hamme
 Stark Enterprises, firme fictive appartenant à Tony Stark
 le capitaine Stark, personnage de la série de bandes dessinées Les Tuniques bleues
 Starrk, personnage du manga Bleach
 Stark est un téléfilm américain diffusé en 1985
 Stark est une série télévisée réalisée par Nadia Tass diffusée en 1993

Toponymie



Comtés 
 le comté de Stark, dans l'État du Dakota du Nord
 le comté de Stark, dans l'État de l'Illinois
 le comté de Stark, dans l'État de l'Ohio

Localités 
 Stark, dans le Kansas
 Stark, dans le New Hampshire
 Stark, dans l'État de New York
 Stark, dans le Wisconsin
 Stark City, dans le Missouri
 Voir aussi

Autres 
Stark peut également faire référence à :
 l'effet Stark, effet de physique nommé d'après Johannes Stark.
 Janus Stark, revue française de bande dessinée.
 l', frégate de l'armée américaine.
 Le Stark's Park, stade de football à Kirkcaldy (Écosse).

Prénom masculin